Kanton Belle, in maart 2015 opgericht kanton van het arrondissement Duinkerke
 Kanton Belle-Noordoost, voormalig kanton van het arrondissement Duinkerke
 Kanton Belle-Zuidwest, voormalig kanton van het arrondissement Duinkerke